Колонија ла Хоја има више значења:

 Колонија ла Хоја (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Хоја (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Хоја (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику